Einar eller Ejnar Nielsen er navnet på flere personer:

 Ejnar Nielsen (1872-1956) – maler og professor (Einar August Nielsen)
 Einar O. Nielsen (1877-1954) – tømrermester
 Einer Nielsen (1894-1965) – spiritist
 Ejnar Nielsen (redaktør) (1894-1968) – redaktør, cand.polit.
 Ejnar Nielsen (sporvejsdirektør) (1896-1984) – sporvejsdirektør
 Einar Nielsen (LO) (1901-1965) – næstformand i LO